Раковка () — бывший поселок в Савинском поселковом совете Балаклейского района Харьковской области Украины.

Код КОАТУУ — 6320255702. Население по переписи 2001 года составляет 694 (333/361 м/ж) человека.

Географическое положение 
Посёлок Раковка примыкает к посёлку городского типа Савинцы, в месте впадения рек Савинка и Теплянка в реку Северский Донец.

Рядом железнодорожная станция Савинцы, на северо-запад небольшой сосновый лес, на юге — заливные луга и река Северский Донец, есть мост.

История 
 1724 год — основание населённого пункта.
 2014 год — Депутаты Харьковского облсовета исключили из учетных данных Балаклейского района поселок Раковка в связи с тем, что его территория вошла в границы населенного пункта поселка Савинцы.

Примечания

Ссылки 
 Сайт Верховной рады Украины

Населённые пункты Балаклейского района